Marcel Risse, né le  à Cologne en Allemagne, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de milieu offensif au Viktoria Cologne.

Il remporte le Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec l'Allemagne en 2008 et la 2. Bundesliga avec le FC Cologne en 2014.

Biographie 

En 2008, Marcel Risse reçoit la médaille de bronze Fritz Walter dans la catégorie « Masculin (-19 ans) », qui est remise annuellement par la DFB aux meilleurs jeunes footballeurs allemands de l'année.

Le , Marcel Risse s'engage pour trois saisons avec le club de sa ville natale, le FC Cologne.  Le , il inscrit ses deux premiers buts pour le FC Cologne, et par la même occasion le premier doublé de sa carrière, lors de la victoire à domicile face au SV Sandhausen. Le , il est titulaire et inscrit un but pour le FC à domicile face au VfL Bochum, aidant ainsi à la victoire 3-1 des Geißböcke, qui les envoie en Bundesliga et leur offre le titre de champion de 2. Bundesliga.

Statistiques

Palmarès 
 Équipe d'Allemagne des moins de 19 ans de football
 Vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2008

 Bayer Leverkusen
 Médaille de bronze Fritz Walter dans la catégorie « Masculin (-19 ans) » en 2008

 FC Cologne
 Champion de 2. Bundesliga en 2014 et 2019

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur du 1. FC Nuremberg
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du FC Cologne
Joueur du Viktoria Cologne
Naissance en décembre 1989
Naissance à Cologne